Die Abkürzung KNV steht für:

 Katalytische Nachverbrennung, ein Abgasreinigungsverfahren
 Koch, Neff und Volckmar, einen Buchgroßhändler in Leipzig
 Krajský národní výbor, eine Verwaltungsbehörde in der Tschechoslowakei

KNV